Шуль — прізвище, яке трапляється, зокрема, серед українців та французів.

Відомі носії:
 Андрій Шуль (* 1944) — американський музикознавець і диригент українського походження, громадський діяч.
 Жан-Жак Шуль (* 1941) — французький письменник і драматург, лауреат Гонкурівської премії (2000) за роман «Інгрід Кавен».
 Іван Шуль — псевдо Івана Швака (1921-2011), діяча ОУНР.
 Ірина Шуль (1918-2020) — український педагог, громадська діячка. Дружина Івана Швака (Шуля).
 Смеречинська-Шуль Рожа (1914-1986) — українська та американська музикознавиця і викладачка музики.

Українські прізвища
Французькі прізвища